Piuskirchen tragen meist das Patrozinium der Heiligen Päpste Pius V. oder Pius X. und sind durchweg katholisch:

Deutschland 
 St. Pius (Alsfeld) (X.)
 St. Pius (Arnsberg) (X.)
 St. Pius (Aschaffenburg) (X.)
 St. Pius (Augsburg-Haunstetten) (X.)
 St. Pius (Berlin) in Friedrichshain  (V.)
 St. Pius (Bielefeld) (X.)
 St. Pius (Bottrop) (X.)
 St. Pius X. (Düsseldorf-Eller)
 St. Pius (Frankfurt am Main) (X.)
 St. Pius X. (Glaubitz)
 St. Pius (Herne)
 St. Pius (Hof) (X.)
 St. Pius X. (Hohenstein-Ernstthal)
 St. Pius (Ingolstadt) (X.)
 St. Pius (Kandel) (X.)
 St. Pius (Köln) (Pius I.)
 St. Pius X. (Köln)
 St. Pius (Laibach) (X.)
 St. Pius (Landshut) (X.)
 St. Pius (Lippstadt) (X.)
 St. Pius (Löpsingen) (X.)
 St. Pius (Mannheim) (X.)
 St. Pius (Moosburg an der Isar)
 St. Pius (München) (V.)
 St. Pius (Münster) (X.)
 St. Pius (Pöcking)
 Krankenhauskirche Pius V. (Regensburg)
 St. Pius (Saarbrücken) (X.)
 Piuskirche in Saarwellingen (X.)
 St. Pius X. und St. Barbara (Salzgitter)
 St. Pius (Schippach)
 Piuskirche in Brefeld (Sulzbach/Saar)
 St. Pius (Wiedenbrück) (X.)
 St. Pius (Witten)
 St. Pius X. (Wuppertal)
 Hl. Pius X. (Zwochau) (in „Heilige Dreifaltigkeit“ umbenannt)

Frankreich 
 Basilika Pius X. (Lourdes)
 St-Pie-X (Marseille)
 Église Saint-Pie X de Toulon (Toulon)

Italien 
 San Pio V, Titelkirche in Rom

Österreich 
Salzburg
 Pfarrkirche Zell am See-Schüttdorf (X.)
Steiermark
 Piuskapelle (Hitzendorf), bei Holzberg
Tirol
 Pfarrkirche Neu-Arzl (X.) in Innsbruck

Schweiz 
 Piuskirche (Meggen) in Meggen, Kanton Luzern (Pius X.)

Siehe auch 
 Pius-V.-Kirche
 
Liste (Kirchengebäude nach Name)
Liste (Kirchen nach Patrozinium)